

Patronyme
 Lazare Souop, député camerounais
 Sylvain Souop, Avocat camerounais
Homonymie
Homonymie de patronyme